Ortolan ist

 der Name einer Vogelart, siehe Ortolan
 der Name verschiedener Kriegsschiffe der U.S. Navy, siehe USS Ortolan

Ortolan ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Ortolan (1824–1891), französischer Jurist, Diplomat und Komponist
 Jean-Félicité-Théodore Ortolan (1808–1874), französischer Seerechtsexperte und Kapitän
 Joseph-Louis-Elzéar Ortolan (1802–1873), französischer Jurist und Schriftsteller
 Marcel Augusto Ortolan (* 1981), brasilianischer Fußballspieler

Ortolaner (engl. Ortolans) ist 
 der Name eines außerirdischen Volkes vom Planeten Orto in Star Wars

Siehe auch:
 Ortolani